

Sigle 
 Centro di dialettologia e di etnografia di Bellinzona (Svizzera)
 Club degli Editori – casa editrice
 Commission on Developments and Exchanges – commissione su sviluppi e scambi dell'Unione matematica internazionale
 Common Desktop Environment – interfaccia grafica per sistemi UNIX
 Capacitance Electronic Disc – supporto analogico per media degli anni ottanta

Codici 
 CDE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Caledonia (Panama)
 cde – codice ISO 639-3 della lingua chenchu